Василий Субботин:
 Субботин, Василий Александрович (в монашестве Николай; род. 1973) — епископ Русской православной церкви, епископ Салаватский и Кумертауский.
 Субботин, Василий Ефимович (1921—2015) — русский советский писатель и поэт.